Imorou ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Imorou (* 1988), beninischer Fußballspieler
 Rachidi Imorou (* 1982), beninischer Fußballspieler